Miazmaty (z gr. miasma – splamienie, brud) – przestarzałe określenie oznaczające niezdrowe powietrze, zaduch. W dawnej medycynie były to wyziewy chorobotwórcze pochodzące z rozkładu organizmów zwierzęcych lub roślinnych czy też z zanieczyszczenia powietrza. Obecnie słowo funkcjonuje głównie w znaczeniu przenośnym jako szkodliwe, rozkładowe, demoralizujące wpływy bądź czynniki.

W kulturze obecne jest też pojęcie "(trujące) miazmaty wschodu". Jest to dawne określenie chorób zakaźnych przywleczonych do Europy z Azji, takich jak dżuma czy cholera.

Zobacz też 
 Miazmatyczna teoria chorób

Bibliografia 
 
 

Historia medycyny